Никола́й Мала́хов:
 Малахов, Николай Константинович (1887—1947) — советский шахматный композитор.
 Малахов, Николай Михайлович (1921—1993) — Герой Советского Союза.
 Малахов, Николай Николаевич (1827—1908) — российский военный деятель, генерал от инфантерии.